Те́йлор Бенжамин Йорк (; 17 декабря 1989 года, Нашвилл, штат Теннесси, США) — гитарист американской рок-группы Paramore.

Биография 
Тейлор Йорк родился 17 декабря 1989 года в Нашвилле, штат Теннесси. Он был ритм-гитаристом в группе Paramore, однако, после того как Зак и Джош Фарро покинули группу, он стал лидер-гитаристом. Его брат Джастин Йорк, является членом группы Cecil Adora. Отец, Питер Тейлор Йорк, который является квалифицированным гитаристом, учил Джастина и Тейлора играть на инструментах.

Влияние 
Йорк также заявил, что его любимые группы: mewithoutYou, Radiohead, Jimmy Eat World, Yann Tiersen, At the Drive-In, Bjork, Kadawatha и Paper Route.
У него есть два брата, Джастин Йорк, который в настоящее время гастролирует с Paramore, и Крис Йорк.

Paramore 
Тейлор присоединился к группе в 2006, ездил с группой в концертные туры в качестве ритм-гитариста и участвовал в написании «That’s What You Get» и «Conspiracy». 16 июня 2009 года стал официальным членом группы.

Йорк был в группе с братьями Фарро (Джош Фарро и Зак Фарро), прежде чем они встретились с Hayley Williams, и первоначально принял участие в написании песен, таких как «Conspiracy» с их дебютного альбома All We Know Is Falling. Йорк играл с Paramore как гастрольный гитарист в течение двух лет (2007—2009), но никогда не был действительным членом, пока не было объявлено 15 июня 2009 года по группе в Livejournal, что теперь он стал официальным членом группы. С 2011 года после ухода Джоша Фарро стал соло-гитаристом группы.

Инструменты 
 Fender Jazzmaster
 
 Gibson Les Paul

Примечания

Ссылки 
 Профиль Тейлора на официальном сайте группы Paramore

Рок-гитаристы США
Музыканты Paramore